Pomponius Bassus peut désigner plusieurs dignitaires de l'Empire romain :
 Pomponius Bassus (fl. 211), consul ;
 Pomponius Bassus (fl. 217), tribun militaire ;
 Pomponius Bassus (fl. 259 et 271), consul ;
 Pomponius Bassus (fl. 2271), consul.